Lalanne pode referir-se a:

 Lalanne (Gers)
 Lalanne (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguação